Долговское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в составе Мошенского района Новгородской области.

Административный центр сельского поселения — деревня Долгое.

Географическое положение 
 Общая площадь: 40531.1 га.
 Нахождение: восточная часть Мошенского района.
 Граничит:
 с севера и запада — с Кировским сельским поселением
 с юга — с Ореховским сельским поселением
 с востока — с Пестовским муниципальным районом

История 
Образовано 11 ноября 2005 года. 12 апреля 2010 года вступил в силу областной закон № 720-ОЗ, объединивший Красногорское сельское поселение, Долговское сельское поселение и Бродское сельское поселение в одно — Долговское сельское поселение.

Население

Состав сельского поселения

Бывшие населённые пункты 
Ранее на территории поселения находились следующие населённые пункты: Середниково, Данильцево, Колованово, Дубки и другие.

Транспорт 

Через поселение проходит шоссе федерального значения Санкт-Петербург — Вологда.

Основные маршруты междугороднего автобусного сообщения:
 Боровичи — Мошенское — Долгое
 Боровичи — Мошенское — Морозово
 Боровичи — Пестово
 Боровичи — Пестово (транзитный маршрут из Великого Новгорода)
 Боровичи — Ореховно — Дубишки (через д. Красная Гора)

Примечания

Ссылки 
 Сайт Администрации Долговского сельского поселения Мошенской район Новгородская область

Сельские поселения Новгородской области
Муниципальные образования Мошенского района